Degradazione – nel senso di provvedimento disciplinare
 Degradazione o decomposizione – in chimica e biochimica
 Degradazione termica o termolisi
 Degradazione di Hofmann
 Degradazione di Edman
 Degradazione degli amminoacidi
 Degradazione delle proteine o proteolisi
 Degradazione dei materiali
 Degradazione del suolo
 Degrado ambientale – deterioramento dell'ambiente

Altri progetti